Стейнгримюр:
 Стейнгримюр Йоухан Сигфуссон (род. 1955) — спикер альтинга Исландии.
 Стейнгримюр Стейнтоурссон (1893—1966) — премьер-министр Исландии.
 Стейнгримюр Херманнссон (1928—2010) — исландский политический деятель, премьер-министр Исландии.